

Toponymie

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Słup, un village dans le powiat de Jawor
 Słup, un village dans le powiat de Środa Śląska
 Słup, un village dans le powiat de Wołów

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Słup, un village

dans la voïvodie de Mazovie
 Słup, un village dans le powiat de Garwolin
 Słup, un village dans le powiat de Gostynin

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Słup, un village dans le powiat de Braniewo
 Słup, un village dans le powiat de Działdowo